

Patronyme
 Frédéric Vaysse est un acteur et chanteur humoristique français ;
 Jean Vaysse, (1900-1974), fut un joueur français de rugby à XV ;
 Jean-Marie Vaysse, (1950-2011), fut un philosophe et universitaire français ;
 Mélanie Vaysse, est une animatrice de télévision et de radios française ;

Patronyme composé
 Frédéric Vaysse-Knitter, (1975- ), est un pianiste français d'origine polonaise ;
 Alphonse Vaysse de Rainneville, (1798-1864), homme politique français ;
 Marie-Joseph Vaysse de Rainneville, (1833-1894), fut un homme politique français ;
 Famille Vaysse de Longueval, famille française.

Homonymie
Homonymie de patronyme